Francisco est un prénom masculin qui correspond en espagnol et en portugais au français François.

Francisco comme nom de personne ou prénom 
 .
 Caf' Francisco, vagabond réunionnais ;
 Daniel Francisco (2000-), nageur angolais.
 João Francisco (1899-?), footballeur portugais.
 Francisco (1962-), Francisco Javier López Alfaro, footballeur puis entraîneur espagnol.
 Francisco (1978-), Francisco Javier Rodríguez Vílchez, footballeur puis entraîneur espagnol.
 Rafael Ferreira Francisco (1986-), footballeur brésilien surnommé Toró.

Francisco comme toponyme 

 Francisco est une station du métro de Chicago ;
 Francisco est une municipalité de l'Indiana ;
 Francisco est un satellite naturel d'Uranus.

Voir aussi 
 , , diminutifs espagnols de Francisco
 
  et  diminutifs portugais de Francisco

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom portugais